Il termine stinger può riferirsi a più voci.

Cinema 
 Stinger – film del 2005 diretto da Martin Munthe

Fumetti 
 Stinger – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Guerra 
 Stinger – granata tattica non letale
 FIM-92 Stinger – missile terra-aria sviluppato dagli Stati Uniti d'America
 AIM-92 Stinger – missile aria-aria sviluppato dal FIM-92 Stinger

Videogiochi 
 Stinger – videogioco arcade sparatutto prodotto da Seibu nel 1983
 Stinger – videogioco per Nintendo Entertainment System prodotto da Konami nel 1986

Altro 
 Stinger – cocktail a base di brandy

Pagine correlate 
 Sting (disambigua)